Hubert J. Farnsworth – jeden z głównych bohaterów amerykańskiego animowanego serialu Futurama.

Na początku serialu profesor Farnsworth ma 158 lat. Do 160 urodzin udaje, że jest o 10 lat młodszy. Pod koniec piątego sezonu Futuramy ma 161 lat i jest najstarszym człowiekiem na Ziemi (wszyscy ludzie w dniu swoich 160 urodzin są zabierani do kosmicznego domu starców, który ma de facto charakter kostnicy).

Profesor Farnsworth to naukowiec. Jest on autorem m.in. Finglonger oraz What-if-machine. Największym dziełem profesora jest jego Smell-O-Scope (Węchoskop), który umożliwia wyczuć zapachy z drugiego końca wszechświata. Profesor wraz z biurokratą jamajskiego pochodzenia Hermesem Conradem założył firmę Planet Express, wokół której obraca się cała akcja serialu.

Farnsworth
Fikcyjni naukowcy